C.Mohr se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Charles Theodore Mohr
 Charles Theodore Karl Theodor Mohr